Заславская — фамилия. Известные носители:
 Заславская, Анастасия Юрьевна (? — 1561) — княгиня, инициатор и вдохновительница создания Пересопницкого Евангелия.
 Заславская, Елена Александровна (род. 1977) — украинская русскоязычная поэтесса, писательница, журналист, общественный деятель.
 Заславская, Ирина Георгиевна (1928—1976) — украинская советская правозащитница.
 Заславская, Татьяна Ивановна (1927—2013) — советский и российский социолог, экономист и политолог, академик РАН.
 Заславская, Теофила Людвика (1654—1709) — польская княгиня.
 Шульман, Екатерина Михайловна (в девичестве Заславская; род. 1978) — российский политолог, колумнист газеты «Ведомости». Топоним 
 Заславская — деревня в Балаганском районе Иркутской области России.
 Заславская улица (Санкт-Петербург)

 См. также